Отнанг-ам-Хаусрукк () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрукк.  Население составляет 3830 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 30 км². Официальный код  —  41722.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Зенценбергер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 1 место.
 другие: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии